Isla Lobos, Isla de Lobos oder einfach Lobos heißen folgende Inseln:

 Isla Lobos (Veracruz), mexikanische Insel im Golf von Mexiko
 Isla Lobos (Sonora), mexikanische Insel im Golf von Kalifornien
 Isla Lobos de Tierra, peruanische Insel im Pazifischen Ozean
 Isla Lobos de Afuera, peruanische Insel im Pazifischen Ozean
 Isla de Lobos, uruguayische Insel im Atlantischen Ozean vor Punta del Este
 Isla de los Lobos, argentinische Insel im Beagle-Kanal
 Lobos (Insel), spanische Insel im Atlantischen Ozean zwischen Fuerteventura und Lanzarote

Siehe auch:
 Lobos (Begriffsklärung)